Ječmínek může být:

 Ječmínek – podle pověsti moravský král
 Ječmínek (opera) – opera Cyrila Metoděje Hrazdiry z roku 1904
 Ječmínek (týdeník) - katolický týdeník vydávaný Karlem Dostálem-Lutinovem 

 Ječmínek (příjmení)
 Jakub Ječmínek (* 1993) – reprezentant České republiky v judu
 Jan Martin Ječmínek (* 1944) – český politik
 Roman Ječmínek – více osob
 Pan Ječmínek – kniha Jacka Londona John Barleycorn v překladu Ivana Schulze

Rozcestníky - příjmení